Geiselmann ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Rupert Geiselmann (1890–1970), deutscher Theologe
 Uwe Geiselmann (* 1965), deutscher Eishockeyspieler